Myzostoma vincentinum är en ringmaskart som beskrevs av August Reichensperger 1906. Myzostoma vincentinum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
vincentinum